Miejscowości w USA:
 Prairie du Chien – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Prairie du Chien – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Prairie du Chien (ang. Prairie du Chien Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford